Il toponimo El Triunfo può riferirsi a diverse località:

El Triunfo, capoluogo del Cantone di El Triunfo in Ecuador
El Triunfo, comune di El Salvador nel Dipartimento di Usulután
El Triunfo, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Choluteca
El Triunfo,  in Chiapas (Messico)
El Triunfo,  nello stato di Tabasco (Messico)